Aleksandr Lvovitch Vinogradov - en  - (né le  à Kazan en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie 

En 1987, il commence sa carrière au Ouritskogo CK Kazan dans la Vyschaïa Liga, le second échelon russe. En plus d'avoir joué dans la Superliga, il a évolué dans plusieurs pays européens comme la Suède, l'Allemagne, la France et l'Estonie.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1994.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988|| Ouritskogo CK Kazan || Vyschaïa Liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 31|| 8|| 3|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 46|| 13|| 10|| 23|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 46|| 11|| 11|| 22|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 50|| 16|| 9|| 25|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Luleå HF|| Elitserien|| 27|| 4|| 3|| 7|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997 || Skellefteå AIK|| Division 1|| 10|| 8|| 4|| 12|| 33|| 5|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 1997-1998|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 44|| 7|| 7|| 14|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Lyon|| France|| 27|| 16|| 19|| 35|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || Lyon || France || 7|| 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| ES Weißwasser || 2. Bundesliga|| 40|| 13|| 20|| 33|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Vitiaz Podolsk|| Superliga|| 41|| 5|| 2|| 7|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HK Lipetsk|| Vyschaïa liga|| 54|| 18|| 20|| 38|| 54|| 12|| 6|| 4|| 10|| 12
|-
| 2002-2003|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 19|| 4|| 4|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 35|| 4|| 7|| 11|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || HK Stars|| Estonie || || || || || || 7|| 3|| 5|| 8|| 8
|-
| 2005-2006 || HK Stars || Estonie || || || || || || || || || ||
|-
| 2006-2007 || HK Stars || Estonie || 13|| 13|| 14|| 27|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HK Stars || Estonie || 6|| 1|| 7|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HK Stars || Estonie || 12|| 3|| 6|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Voir aussi 

Naissance en juin 1970
Naissance à Kazan
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Luleå HF
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Lipetsk
Joueur du Lyon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace